Albrecht Ludwig Berblinger – inventore e pioniere del volo tedesco (1770-1829)
 Frank Berblinger – pallamanista tedesco (n. 1977)
 Jeff Berblinger – giocatore di baseball statunitense (n. 1970)